

Codici 
 WUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wuvulu Island (Papua Nuova Guinea)
 wuv – codice ISO 639-3 della lingua wuvulu-aua

Musica 
 Wuv – pseudonimo di Noah Bernardo, batterista dei P.O.D.